Yōshin-ryū (jap. ) ist japanisch und bedeutet etwa „Weidenbaum-Herzen-Schule“.

Der Name ist Teil von verschiedenen japanischen Kampfkünsten, die geschichtlich teilweise miteinander verwandt sind:

Hontai Yōshin Ryū - Takagi Ryū Linie
 Hontai Yōshin Ryū (), Hauptlinie der Weidenbaum-Herzen-Schule
 Motoha Yōshin Ryū (), originaler Zweig der Weidenbaum-Herzen-Schule
 Takagi Ryū (), Takagi-Schule, Schwesterschule der Hontai Yōshin Ryū und der Motoha Yōshin Ryū
 Takagi Yoshin Ryu (), Hoher-Weidenbaum-Geist-Schule Zweigschule des Bujinkan, Jinenkan und Genbukan

Akiyama Yōshin Ryū Linie
 Shindō Yōshin Ryū (), Neuer Weg der Weidenbaum-Herzen-Schule
 Yoshin Ryū Naginatajutsu (), Weidenbaum-Herzen-Schule der Naginata-Techniken